Пушка:
 Пушка — артиллерийское орудие, также (наряду со «стволом») жаргонное обозначение любого огнестрельного оружия.
 «Пушка» — советская юмористическая газета, с № 33 реорганизована в журнал.
 «Пушка» — повесть Дмитрия Михайловича Холендро.
 «Пушка» () — скрипка работы Джузеппе Гварнери, известная как основной инструмент Никколо Паганини, давшего ей это имя.
 «Пушка» — мини-альбом российского хип-хоп-исполнителя Элджей.

Фигуры в шахматных играх 
 Пушка () — фигура в китайских шахматах сянци
 Пушка — фигура в корейских шахматах чанги

Населённые пункты 
 Пушка — деревня в Шенкурском районе Архангельской области России.
 Пушка — деревня в Велижском районе Смоленской области России.